Рома́н Рома́нов: Романов, Роман Анатольевич (род. 1972) — украинский бизнесмен и политик.
 Романов, Роман Владимирович (род. 1982) — российский общественный деятель.
 Романов, Роман Валерьевич (род. 1977) — белорусский футболист.
 Романов, Роман Евгеньевич (род. 2003) — российский футболист.
 Романов, Роман Николаевич (род. 1981) — российский футболист, тренер-преподаватель.
 Романов, Роман Петрович (1896—1978) — русский военный инженер, князь.
 Романов, Роман Романович (1866—1920) — русский военный деятель, полковник.